Abrahamian, Abrahamjan oder Abrahamyan (armenisch: Աբրահամյան) ist der Familienname folgender Personen:

 Ara Abrahamian (* 1975), schwedischer Ringer
 Howik Abrahamjan (* 1958), armenischer Politiker
 Mark Abrahamian (1966–2012), US-amerikanischer Gitarrist
 Medea Abrahamjan (1932–2021), armenische Cellistin und Professorin
 Stéphan Abrahamian (* 1946), französischer Radrennfahrer
 Tatev Abrahamyan (* 1988), US-amerikanische Schachspielerin
 Varduhi Abrahamyan, armenische Opernsängerin

Siehe auch:
 Abramjan
 Abraham (Name), speziell Arthur Abraham